Njála – forma islandese del nome proprio di persona Neil
Njála – nome comune con cui ci si riferisce in Islanda alla Njáls saga